

Aeronautica 
 Takeoff – decollo
 Take Off - L'aviazione – enciclopedia dell'aviazione

Cinema 
 Take Off, titolo inglese del film sudcoreano Gukgadaepyo

Economia 
 Take off – fase del decollo economico nella teoria degli stadi

Musica 
 Take Off – traccia dell'album Miles Davis Volume 1 di Miles Davis del 1955
 Take-Off – traccia dell'album Nova Solis dei Morgan del 1972
 Take off – traccia dell'album Non è poi così lontano dei Perigeo del 1976
 Take off – album di Antonio Sangiuliano del 1978
 Take Off – traccia dell'album Over the Space degli Elektradrive del 1986
 Take Off – singolo di Young Dro del 2009, dall'album P.O.L.O. (Players Only Live Once)